Торир Хергейрссон (; 27 апреля 1964, Аурборг) — исландский гандбольный тренер. С 2009 года — главный тренер женской сборной Норвегии.

Биография
Родился 27 апреля 1964 года в  общине Аурборг  на юге Исландии.

С 2001 года Хергейрссон  находился в составе тренерского штаба норвежской национальной команды, где помогал . А 16 апреля 2009 года был представлен местной федерацией в качестве главного наставника. Ранее Торир работал в гандбольных клубах «Эльверум», «Гьерпен» и «Нербё».

21 марта 2017 года был награждён норвежским Орденом Заслуг I класса.

Личная жизнь 
Женат на Кирстен Гаард. Их дочь  — профессиональная футболистка.

Достижения 
  Женская сборная Норвегии
   Олимпийские игры:   (2012),   (2016, 2020)
   Чемпионат мира:   (2011, 2015, 2021),   (2017),  (2009)
   Чемпионат Европы:   (2010, 2014, 2016, 2020),   (2012)
 Личные
  Кавалер Ордена Заслуг I класса (2017)
 Женский тренер года по версии IHF (2011, 2012, 2014, 2015, 2016)

Примечания

Ссылки 
  Торир Хергейрссон на сайте Aftenposten
 Hergeirsson blir håndballsjef til 2016

Гандбольные тренеры Исландии
Выпускники Норвежского института спорта